Juanita – film del 1909 prodotto dalla William & Cia.
 Juanita – film del 1913 diretto da Frank Montgomery
 Juanita – film del 1935 diretto da Pierre Caron
 Juanita – film del 2019 diretto da Clark Johnson